Con morione si può riferire a:
Morione è una varietà di quarzo affumicato
Morione è un tipo di elmetto